Честер «Чет» Уокер (; родился 22 февраля 1940 в Бетлехеме, штат Миссисипи, США) — американский профессиональный баскетболист. Член Зала славы баскетбола с 2012 года.

Карьера игрока 
Играл на позиции лёгкого форварда. Учился в Университете Брэдли, в 1962 году был выбран на драфте НБА под 12-м номером командой «Сиракьюс Нэшнлз», которая в следующем году переехала в Филадельфию и стала называться «Филадельфия Севенти Сиксерс». Позже выступал за команду «Чикаго Буллз». Всего в НБА провёл 13 сезонов. В сезоне 1966/1967 годов Уокер стал чемпионом НБА в составе Филадельфии. Включался в 1-ую сборную новичков НБА (1963). Семь раз принимал участие в матче всех звёзд НБА (1964, 1966—1967, 1970—1971, 1973—1974). Два раза подряд включался в 1-ю всеамериканскую сборную NCAA (1961—1962). Всего за карьеру в НБА сыграл 1032 игры, в которых набрал 18 831 очко (в среднем 18,2 за игру), сделал 7314 подборов, 2126 передач, 117 перехватов и 10 блок-шотов. 7 сентября 2012 года Уокер был включён в Зал славы баскетбола.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Зала славы баскетбола
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Брэдли Брэйвз» (баскетбол)
Игроки «Сиракьюс Нэшнлз»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Чикаго Буллз»
Члены Зала славы баскетбола